Революционная гвардия — военизированное формирование, выполняющее ключевые функции по подавлению противников нового режима во время и после революции.

В настоящее время Революционная гвардия существует как:
 Революционная гвардия Ирана (известно также как Корпус Стражей Исламской революции) — иранское элитное военно-политическое подразделение, созданное в 1979 году.
 Партия революционной гвардии Египта — египетская политическая партия, имеет одно месте в Палате представителей Египта после парламентских выборов 2015 года.

Исторические 
  — название вооружённых отрядов чешских добровольцев, существовавших с конца мая по август 1945 года.
 Революционная гвардия Ливии (известно также как Корпус Революционной гвардии Джамахирии) — ливийское элитное полувоенное подразделение, существовавшее в 1981—2011 годах.

См. также 
 Островная революционная гвардия — специальные силы диктаторского режима архипелага Оранджленд согласно сценарию учений RIMPAC 1998 года.